Васи́лий Бло́хин: Блохин, Василий Васильевич (1910—1999) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.